Le Magasin des suicides peut désigner :
 Le Magasin des suicides, roman de l'écrivain français Jean Teulé (2007).
 Le Magasin des suicides, film d'animation de Patrice Leconte (2012), adapté de ce roman.